48-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1985 по март 1986 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории выиграла свердловская «Уралочка».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 12 команд провели однокруговой турнир по туровой системе. 8 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в два круга с учётом результатов, показанных на предварительном этапе. В случае равенства очков у двух и более команд места распределяются по результатам личных встреч, затем по соотношению выигранных и проигранных партий.

Команды, занявшие на предварительном этапе 9—12-е места, приняли участие в переходном турнире с 4 лучшими командами 1-й лиги за 4 путёвки в высшую лигу.

Высшая лига

Предварительный этап 

Места проведения туров: Алма-Ата, Одесса (декабрь), Свердловск, Челябинск (январь).

Финальный этап 

Итоговые результаты с учётом матчей предварительного этапа. Места проведения туров: Минск (февраль), Москва (март).

Переходный турнир  
 1. МедИн Одесса
 2. «Уралочка»-2 Свердловск
 3. «Политехник» Челябинск
 4. «Автомобилист» Ташкент
 5. «Динамо» Каунас
 6. «Сокол» Киев
 7. «Спартак» Омск
 8. «Аврора» Рига

Путёвки в высшую лигу сезона 1986/87 года получили МедИн, «Уралочка»-2, «Политехник» и «Автомобилист».

1-я лига

За 5—16 места  
 5. «Спартак» Донецк
 6. «Виброприбор» Кишинёв
 7. «Динамо» Краснодар
 8. «Нефтчи» Баку
 9. «Калев» Таллин
 10. «Метрострой» Москва
 11. ШВСМ Алма-Ата
 12. «Кировец» Новосибирск
 13. «Буревестник» Фрунзе
 14. «Экран» Ленинград
 15. МОПИ Московская область
 16. «Буревестник» Тбилиси

Призёры 
 «Уралочка» (Свердловск): Елена Волкова, Татьяна Колбасова, Светлана Корытова, Светлана Кунышева, Марина Никулина, Ольга Нилова, Валентина Огиенко, Ирина Пархомчук (Кириллова), Ирина Смирнова, Ольга Толмачёва, Елена Чеснокова. Тренер — Николай Карполь.

 АДК (Алма-Ата): Ирина Коновалова, Ольга Кривошеева, Светлана Лихолетова, Людмила Носенко, Н.Орленко, Людмила Перевёртова, Ирина Ризен, Нонна Фадейкина, Елена Чебукина, Е.Чеховская, Ирина Юрова. Тренер — Нелли Щербакова.

 «Коммунальник» (Минск): С.Барановская, Галина Вертинская, Ирина Горбатюк, Ирина Железнова, Наталья Козлова, Е.Малетько, Татьяна Степанова, Наталья Табола, Татьяна Шаповалова, Галина Шевцова, М.Шмакова, Ирина Ярковенко. Тренер — Владимир Чернов.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Архив газеты «Советский Спорт» (декабрь 1985 — март 1986).

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1986 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1986 году
Чемпионаты СССР в 1985 году
1985 год в волейболе